Badagaun – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu, w strefie Lumbini, w dystrykcie Gulmi
 Badagaun – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu, w strefie Rapti, w dystrykcie Salyan